Aardrijkskunde
 Pete, plaats in de Indonesische provincie Banten

Media
 Pete's Dragon, Amerikaans musicalfilm uit 1977
 Pete's Dragon, Amerikaanse 3D-fantasyfilm uit 2016

Voornaam
 Pete, een jongensnaam